NK Celje is een Sloveense voetbalclub uit Celje.

De club werd in 1919 opgericht als SSK Celje en nam in 1991 de huidige naam aan. Dat jaar was de club ook medeoprichter van de Sloveense nationale competitie. Slovenië was net onafhankelijk geworden van Joegoslavië. Het eerste succes kwam er in 1993/94 toen de club als 4de eindigde, datzelfde jaar speelde de club ook voor het eerst Europees in de Europacup II. Het Deense Odense beëindigde de Europese droom echter al in de voorronde.

De 4de plaats werd herhaald in 1997. Ook Europees deed de club het niet slecht, in het seizoen 2003/04 werd het Macedonische Belasica weggeveegd en speelde de club gelijk tegen Maccabi Haifa. In 2005/06 won de club de heenwedstrijd van Levski Sofia, maar bij de terugwedstrijd moest het in het zand bijten. In het seizoen 2019/20 werd de club voor het eerst in haar historie landskampioen. Men eindigde het seizoen met 69 punten uit 36 wedstrijden, twee meer dan achtervolgers Olimpija Ljubljana en NK Maribor.

Naamsveranderingen
1919 — SSK Celje
1990 — Ingrad Kladivar Celje
1991 — Publikum Celje
1994 — Biostart Publikum Celje
1995 — Publikum Celje
1997 — Protonavto Publikum Celje
2001 — CMC Publikum Celje
2006 — NK Celje

Erelijst
Landskampioen: 2020
Beker van Slovenië
 Winnaar: 2005
 Finalist: 1993, 1995, 2003, 2006, 2012, 2013, 2015, 2016

Eindklasseringen vanaf 1992

|}

In EuropaUitslagen vanuit gezichtspunt NK Celje

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Slovenië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches
 Nikola Ilievski (1998–2000)
 Marijan Pusnik (2000–2004)
 Nikola Ilievski (2005–2006)
 Pavel Pinni (2007–2008)
 Slavisa Stojanović (2008–2009)
 Milan Đuričić (2009–2010)
 Damjan Romih (2011–2012)
 Marijan Pušnik (2012)
 Miloš Rus (2013–2014)
 Simon Rožman (2014–)

Externe link
 Officiële website

Celje, NK
Celje